Appendispora är ett släkte av svampar. Appendispora ingår i familjen Didymosphaeriaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Appendispora